EHU steht für:
 Einsatzhundertschaft 
 Europäische Humanistische Universität in Vilnius, Litauen
 Euskal Herriko Unibertsitatea, siehe Universität Baskenland

ehu steht für:
 Ehueun (ISO-639-3-Code), eine der edoiden Sprachen

Abkürzung